Osel může být:

Osel (Asinus) – podrod zvířat z čeledi koňovitých (Equidae)
Osel africký
Osel asijský
Osel domácí
Osel poitouský
Osel somálský
Buridanův osel – obrazné vyjádření pro lidskou nerozhodnost
OSEL.cz – Objektive Source E-Learning, český webzine pro popularizaci vědy, vedený biologem RNDr. Stanislavem Mihulkou, PhD.

místní názvy
Osel (důl) – kutnohorský důl

názvy uměleckých děl
Osel (film) – koprodukční film (Chorvatsko/Bosna a Hercegovina/Velká Británie/Srbsko) z roku 2009
Osel a stín – divadelní hra Jiřího Voskovce a Jana Wericha z roku 1933 z Osvobozeného divadla
Zvědavý osel – český televizní film z roku 1997, režisér František Filip